Матрёна Андреевна Устинова (1922—2015) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
 
Родилась 20 марта 1922 года в Советской России на территории нынешней Орловской области.

В 1939 году семья переехала на Кубань и поселилась в Тихорецком районе. Матрёна поступила работать в тракторную бригаду местного колхоза «Красное знамя» прицепщицей у тракториста-стахановца Карпа Мухина.

С началом Великой Отечественной войны она стала работать трактористкой самостоятельно, а после её окончания возглавила полеводческое звено по выращиванию зерновых культур. По итогам работы в 1948 году звеном Матрёны Устиновой был получен урожай пшеницы  с гектара на площади 20 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы и табака в 1948 году Устиновой Матрёне Андреевне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы звено М. А. Устиновой продолжало получать высокие урожаи зерновых.

После выхода на заслуженный отдых она проживала в районном центре — городе Тихорецке. Колхоз после распада СССР исчез, но героиню помнили. К каждому празднику и дню рождения  получала она приветственные адреса, поздравительные письма и открытки от глав города Тихорецка и Тихорецкого района, от Заксобрания Краснодарского и губернатора края. В семье росли дочь Зинаида и сын Анатолий. 

Умерла 2 июня 2015 года.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Библиография 
 Трудовая слава Кубани. Под. ред. Н. Л. Заздравных, Краснодар, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Устинова Матрёна Андреевна
 Тихорецкие Герои Отечества